La réduction de pression est nécessaire dans différents types de réseau sous pression, par exemple pour éviter la rupture du circuit en cas de hausse anormale de pression (dans une centrale nucléaire par exemple), ou encore dans un réseau de distribution d'eau potable, pour éviter que le consommateur ait au robinet un jet d'eau sous pression ou une pression qui pourrait endommager divers appareils branchés sur le réseau (chaudière, chauffe eau, machine à laver, systèmes d'arrosage, chasse d'eau etc.)

Les soupapes de réduction de pression 
Ce sont des appareils du type normalement ouvert. 

Elles permettent de délivrer une pression réduite sur un circuit secondaire à partir d’un circuit primaire haute pression, sans réduire la pression générale.

Voir aussi

Articles connexes 
 Schéma hydraulique
 Hydroélectricité
 Réseau de distribution d'eau
 Réseau de chaleur

Liens externes 
 technologie des appareils de pression

Hydraulique
Hydromécanique